Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Ливии. В список включены регионально исчезнувшие виды.

Из 81 указанных в таблице видов, 2 находятся под критической угрозой исчезновения, 2 находятся под угрозой исчезновения, 6 являются уязвимыми, 3 находятся в состоянии близкому к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Ливия
Природа Ливии